Perizomella är ett släkte av svampar. Perizomella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Perizomella